Eva Bastardi z domu Logar (ur. 8 marca 1991 w Lublanie) – słoweńska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu SD Zabrdje, trzecia zawodniczka klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2010/2011, mistrzyni Słowenii 2009.

Po ślubie przyjęła nazwisko Bastardi.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 13 sierpnia 2003 podczas zawodów FIS w Bischofshofen, gdzie zajęła 30. miejsce. Wielokrotnie zajmowała miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego. Pierwszy raz miało to miejsce 14 sierpnia 2005 w Meinerzhagen, gdzie zajęła siódme miejsce.

Pięciokrotnie wystartowała w konkursach o mistrzostwo świata juniorów. W 2006 w Kranju zajęła najwyższe, siódme miejsce.

20 lutego 2009 zajęła 27. miejsce w konkursie o mistrzostwo świata w Libercu.

10 października 2009 na normalnej skoczni w Kranju została mistrzynią Słowenii w skokach narciarskich.

7 marca 2010 w Zakopanem po raz pierwszy w karierze stanęła na podium międzynarodowych zawodów. Zajęła wówczas trzecie miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego, przegrywając tylko z Danielą Iraschko i Ulrike Gräßler. Sezon zakończyła na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej.

23 listopada 2012 podczas pierwszego w historii konkursu drużynowego – mieszanego inaugurującego sezon 2012/2013 Pucharu Świata w skokach narciarskich Eva Logar zajęła (wspólnie z Mają Vtič, Matjažem Pungertarem i Peterem Prevcemm) siódme miejsce dla Słowenii.

24 listopada 2012 po raz pierwszy wzięła udział w indywidualnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet w sezonie 2012/2013, zajmując dobre 20. miejsce, tym samym zdobywając pierwsze punkty w PŚ.

W 2017 r. zakończyła karierę.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty E. Logar na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty E. Logar na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty E. Logar na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Lublanie